Haus der Wissenschaft steht für mehrere Einrichtungen zur Wissenschaftsförderung:
Haus der Wissenschaft (Kairo), 1005 in Kairo gegründet
Haus Vorwärts in Bremen
Haus der Wissenschaft Braunschweig
Haus der Wissenschaft Graz an der Uni Graz